Гвазденское сельское поселение — муниципальное образование в Бутурлиновском районе Воронежской области.

Административный центр — село Гвазда.

Население

Административное деление 
Состав поселения:
 село Гвазда.

Примечания 

Муниципальные образования Бутурлиновского района
Сельские поселения Воронежской области